V33  peut faire référence à :
 V33, une marque de peinture et de lasure appartenant au groupe français V33 ;
 Nec V33, une évolution du processeur NEC V30 ;
 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres